Страхиня Керкез (, ; 13 декабря 2002, Белград) — кипрский футболист, защитник словацкого клуба «Тренчин».

Биография

Клубная карьера 
Родился в 2002 году в Белграде в семье игрока сборной Боснии и Герцеговины и будущего тренера Душана Керкеза. С 2007 года его отец выступал за кипрский АЕЛ Лимасол, воспитанником которого и является Страхиня.

В составе АЕЛа Керкез-младший дебютировал в сезоне 2020/21, отыграв 12 матчей в чемпионате Кипра. Летом 2021 года он перешёл в австрийский клуб второй лиги «Юниорс», где сыграл 7 матчей. Летом следующего года заключил контракт со словацким клубом «Тренчин».

Карьера в сборной 
В составе молодёжной сборной Кипра принимал участие в отборочном турнире молодёжного чемпионата Европы 2023.

Футболисты Кипра
Игроки сборной Кипра по футболу (до 21 года)
Игроки ФК АЕЛ Лимасол
Игроки ФК «Юниорс»